Protogoniomorpha temora is een vlinder uit de familie Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1867 gepubliceerd door Felder & Felder.

Nymphalinae